Arrigo Bertacchini (... – ...) – calciatore italiano
 Athos Bertacchini (1903 – ...) – calciatore italiano
 Bruno Bertacchini (1909 – ...) – calciatore italiano
 Renato Bertacchini (1921-2011) – giornalista e critico letterario italiano